

Cinema 
 The Avalanche – film del 1915 diretto da Will S. Davis
 La valanga (The Avalanche) – film del 1919 diretto da George Fitzmaurice

Letteratura 
 The Avalanche: A Mystery Story – romanzo di Gertrude Atherton del 1919

Musica 
 The Avalanche: Outtakes and Extras from the Illinois Album – album di Sufjan Stevens del 2006